Out-of-body experience : terme anglais pour voyage astral
 Out-of-box experience (en)
 Object-oriented business engineering (en)